

Personnalités
Félix Bollaert (1855-1936), industriel français.
Émile Bollaert (1890-1978), fonctionnaire, homme politique et industriel français, notamment haut-commissaire en Indochine en 1947-1948.
Baudouin Bollaert (né en 1945), journaliste et écrivain français.
Faustine Bollaert (née en 1979), journaliste et animatrice de télévision française, arrière-petite-fille de Félix Bollaert.

Toponyme
Le stade Bollaert-Delelis est le principal stade de football de la ville de Lens (Pas-de-Calais), nommé en l’honneur de l’ingénieur et industriel Félix Bollaert et d’un maire de Lens, André Delelis.
La rue Émile-Bollaert est une voie du  de Paris.
Le mail Émile-Bollaert est un espace vert du  de Paris.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme